А́до-Э́кити (Адо, ) — город на юго-западе Нигерии, столица штата Экити. Основное население — йоруба. Имеется университет, телевидение, радиостанция. Город — торговый центр для окружающего региона, где растут ямс, табак, хлопок, просо, маниок.

Работают текстильная фабрика, предприятия по переработке какао-бобов. Развиты ремёсла.

В Адо-Экити есть стадион на 10 000 мест (названный в честь спринтера Олуйеми Кайоде) и команда третьего футбольного дивизиона.

Источники 
 Canby, Courtlandt. The Encyclopedia of Historical Places. (New York: Facts of File Publications, 1984) Vol 1, p. 7

Города Нигерии